Тази страница представлява неофициална ранглиста – сравнение силата на шахматисти от всички времена според върховото им ЕЛО постижение.

Коефициентът ЕЛО е приет от световната шахматна федерация ФИДЕ като официален измерител на силата на шахматисти след 1970 г. Системата позволява, на базата на статистически данни да се изчисли ЕЛО на шахматисти, състезавали се и в по-ранни години.

В първата таблица са класирани шахматистите от всички времена, достигали някога коефициент ЕЛО над 2700 според месечната класация на ФИДЕ. Шахматистите, имащи коефициент ЕЛО над 2700 са наричани неофициално „супергросмайстори“. До 21 декември 2021 г. те са 124 души. От тях 14 са преминали „звездната“ граница от 2800 точки. Дадена е също годината и месецът, когато е постигнат рекордният коефициент и държавата, за която се е състезавал съответният шахматист.

В следващата таблица е показано класирането на първите 20 шахматисти за всички времена според моментната класация Highest Ever Live Ratings на 2700chess.com към 17:48 ч. GMT на 28 юни 2019 г. Дадена е също датата, когато е постигнат рекордният коефициент и държавата, за която се е състезавал съответният шахматист.
 	
{|class="wikitable sortable" style="font-size:100%;"
|+Шахматисти с най-добър резултат ЕЛО до 17,48 ч. GMT на 28 юни 2019 г.
!Място
!Коеф. ЕЛО
!Име
!Дата
!Държава
|-
|align=center|1
|align=center|2889,2
|Магнус Карлсен
|21.04.2014
|
|-
|align=center|2
|align=center|2856,7
|Гари Каспаров
|03.03.2000
|
|-
|align=center|3
|align=center|2851,3
|Фабиано Каруана
|08.10.2014
|
|-
|align=center|4
|align=center|2835,5
|Левон Аронян
|02.02.2014
|
|-
|align=center|5
|align=center|2826,5
|Веселин Топалов
|24.08.2015
|
|-
|align=center|6
|align=center|2826,2
|Шахрияр Мамедяров
|30.09.2018
|
|-
|align=center|7
|align=center|2824,5
|Уесли Со
|01.04.2017
|
|-
|align=center|8
|align=center|2820,7
|Вишванатан Ананд
|26.01.2011
|
|-
|align=center|9
|align=center|2819,3
|Максим Вашие-Лаграв
|28.07.2016
|
|-
|align=center|10
|align=center|2819,0
|Хикару Накамура
|23.08.2015
|
|-
|align=center|11
|align=center|2817,8
|Владимир Крамник
|02.10.2016
|
|-
|align=center|12
|align=center|2816,9
|Динг Лирен
|08.11.2018
|
|-
|align=center|13
|align=center|2813,6
|Александър Гришчук
|15.02.2015
|
|-
|align=center|14
|align=center|2802,8
|Аниш Гири
|15.02.2015
|
|-
|align=center|15
|align=center|2799,6
|Теймур Раджабов
|02.09.2012
|
|-
|align=center|16
|align=center|2798,9
|Александър Морозевич
|24.08.2008
|
|-
|align=center|17
|align=center|2791,5
|Василий Иванчук
|06.07.2008
|
|-
|align=center|18
|align=center|2790,9
|Анатолий Карпов
|01.06.1994
|
|-
|align=center|19
|align=center|2790,5
|Ян Непомнящий
|28.06.2019
|
|-
|align=center|20
|align=center|2789,7
|Боби Фишер
|04.08.1972
|
|-
|}

Външни препратки 
 Официалният сайт на ФИДЕ
 Ранглиста януари 2012
 Рейтинг на ФИДЕ Топ 100 играчи
 Топ 100 (по върхово Ело постижение) за всички времена 
 2700chess.com – Live Chess Ratings, Last update
 Нов рекорд на Магнус Карлсен – в. „Труд“, 29.01.13.

Шахмат